Vérveszteség, vérmennyiség elvesztése vérzéskor
 Vérveszteség, emberveszteség harcok következtében
 Vérveszteség, 1999-ben bemutatott dán film Nicolas Winding Refn rendezésében